Szántó Judit (1903–1963) szavalóművész, muzeológus, író, költő, PIM osztályvezető, József Attila élettársa
 Szántó Judit (1932–2016) dramaturg, műfordító